Die 88. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  88. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  88. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  88. Infanterie-Division (Volksrepublik China)
  88. Division (Japanisches Kaiserreich)
  88. Schützendivision (Sowjetunion)
  88th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern